Dictyoceratida är en ordning av svampdjur. Dictyoceratida ingår i klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Dictyoceratida 544 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Dictyoceratida